463 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 463 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянской области. Код 204624.
 463 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области. Код 304639.
 463 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 600421.
 463 км, Пост 463 км — путевой пост Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 605315.

Примечания